Miejscowości w USA:
 Vassar – jednostka osadnicza w stanie Kansa, w hrabstwie Osage
 Vassar – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Tuscola
Gminy w USA:
 Vassar (ang. Vassar Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Tuscola